Chris Bosh, właśc. Christopher Wesson Bosh (ur. 24 marca 1984 w Dallas) – amerykański koszykarz występujący na pozycji  silnego skrzydłowego.

W 2002 wystąpił w meczu gwiazd amerykańskich szkół średnich - McDonald’s All-American.

Wybrany w pierwszej rundzie draftu 2003 z numerem 4 przez Toronto Raptors. Przed sezonem 2010/11, wraz z LeBronem Jamesem, podpisał sześcioletni kontrakt z Miami Heat. Mistrz NBA wraz z Miami Heat z sezonu 2011/12 i sezonu 2012/13.

Był członkiem jedynej drużyny w historii konkursu Shooting Stars, która wygrała rywalizację 3 razy z rzędu. Podczas weekendów gwiazd 2013-2015 Bosh, Wilkins i Cash okazywali się najlepsi. W 2015 rozpoczęły się kłopoty zdrowotne Bosha. Ze względu na zakrzepy płucne, po Weekendzie Gwiazd NBA 2015 musiał zaprzestać gry do końca sezonu 2014/2015. Powrócił do gry w kolejnym sezonie, jednak stało się dokładnie to samo i w lutym 2016, Bosh ponownie musiał wstrzymać karierę. Przed sezonem 2016/2017 nie przeszedł pomyślnie testów medycznych i nie został dopuszczony do gry. 2 czerwca 2017 lekarz ligi NBA określił chorobę Bosha jako kończącą jego karierę.
4 lipca 2017 został zwolniony przez Miami Heat.

Osiągnięcia 
Stan na 19 lutego 2018, na podstawie, o ile nie zaznaczono inaczej.
 NCAA
 Najlepszy pierwszoroczny zawodnik konferencji Atlantic Coast (ACC – 2003)
 Zaliczony do:
 I składu:
 defensywnego ACC (2003)
 pierwszoroczniaków ACC (2003)
 II składu ACC (2003)

 NBA
  2-krotny mistrz NBA (2012, 2013)
 2-krotny wicemistrz NBA (2011, 2014)
 Uczestnik:
 meczu gwiazd NBA (2006–2016). Z powodu kontuzji nie wystąpił w 2009 i 2016 roku.
 Rising Stars Challenge (2004, 2005)
 Zaliczony do:
 I składu debiutantów NBA (2004)
 II składu NBA (2007)
 2-krotny zwycięzca konkursu Shooting Stars podczas NBA All-Star Weekend (2013, 2014)
 Zawodnik:
 miesiąca (styczeń 2007)
 tygodnia (9.01.2005, 6.02.2006, 1.04.2007, 13.01.2008, 3.11.2008, 1.02.2010, 5.04.2010, 30.12.2013, 3.11.2014)
 Laureat PBWA Magic Johnson Award (2010)

 Reprezentacja
  Mistrz olimpijski (2008)
  Brązowy medalista mistrzostw:
 świata (2006)
 Ameryki U-19 (2002)

Statystyki

NBA 
Na podstawie Basketball-Reference.com

Sezon regularny

Play-offy

Rekordy 
 Punkty: 44 (vs. Milwaukee Bucks (20.01.2010)
 Celne rzuty: 16 (vs. Detroit Pistons 27.12.2005)
 Celne rzuty za 3 punkty: 5 vs. Brooklyn Nets (28.12.2015)
 Celne rzuty osobiste: 22 vs. Phoenix Suns (22.12.2007)
 Zbiórki: (2razy) 22 (vs. Philadelphia 76ers 25.03.2005)
 Asysty: 9 vs. New Jersey Nets (00.00.0000)
 Przechwyty: 4 vs. Philadelphia 76ers (06.04.2007)
 Bloki: 6 (2 razy) Milwaukee Bucks (10.01.2007)
 Minuty: 51 (2 razy)

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Profil Chrisa Bosha w portalu NBA.com 
 Strona Fundacji Chrisa Bosha (wersja archiwalna) 

Amerykańscy koszykarze
Koszykarze Toronto Raptors
Koszykarze Miami Heat
Amerykańscy medaliści olimpijscy
Medaliści Letnich Igrzysk Olimpijskich 2008
McDonald’s High School All-Americans
Koszykarze Parade High School All-Americans
Koszykarze Georgia Tech Yellow Jackets
NBA All-Stars
Urodzeni w 1984
Ludzie urodzeni w Dallas